Бра́йан Шо́у () — имя и фамилия в англоязычных странах. Известные носители:
 Шоу, Брайан (род. 1966) — американский баскетболист и тренер.
 Шоу, Брайан (род. 1987) — американский бейсболист, питчер.
 Шоу, Брайан (род. 1982) — американский стронгмен.